Iwuy és un municipi francès, situat a la regió dels Alts de França, al departament del Nord. L'any 2006 tenia 3.124 habitants. Limita al nord amb Hordain, al nord-est amb Avesnes-le-Sec a l'est amb Villers-en-Cauchies, al sud-est amb Rieux-en-Cambrésis, al sud amb Thun-Saint-Martin i Naves i al sud-oest amb Thun-l'Évêque.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Nord